Danijel Zagorac – calciatore croato
 Rade Zagorac – cestista serbo
 Saša Zagorac – cestista sloveno
 Željko Zagorac – cestista sloveno